Marroux est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Francis Marroux (1915-1987), un officier de gendarmerie et résistant français, chauffeur attitré du général de Gaulle ;
 Guillaume Marroux, un joueur de handball français ;
 Olivier Marroux (1986-), un joueur de handball français, frère du precédent.

Voir aussi 
 

Patronyme français